Pratapgarh może dotyczyć:
 Pratapgarh – miasto w Indiach w stanie Radżastan
 Pratapgarh – miasto w Indiach w stanie Tripura
 Pratapgarh – miasto w Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Pratapgarh – dystrykt w Indiach w stanie Radżastan
 Pratapgarh – dystrykt w Indiach w stanie Uttar Pradesh